Orioles steht für 

 The Orioles, US-amerikanische  Rhythm 'n' Blues-Band
 Baltimore Orioles, US-amerikanische Baseballmannschaft
 Baltimore Orioles FC, ehemalige US-amerikanischer Fußballverein
 Baltimore Orioles NL, ehemalige US-amerikanische Baseballmannschaft

Siehe auch:
 Oriol

en:Oriole (disambiguation)